Hilleshög kan avse:

 Hilleshög, Landskrona kommun, ort i Skåne län

 Hilleshögby, ort i Ekerö kommun, Stockholms län
 Hilleshögs socken, tidigare socken i Uppland
 Hilleshögs församling, tidigare församling i Stockholms stift 
 Hilleshögs kyrka, kyrka i Stockholms stift 
 Hilleshögs landskommun, tidigare kommun i Stockholms län

 Hilleshög (varumärke), varumärke för sockerbetsfröer, ägt av MariboHilleshög ApS